Иоанн XIV
 Иоанн XIV — папа римский с 10 декабря 983 по 20 августа 984.
 Иоанн XIV Калека — Константинопольский Патриарх с 1333 по 1347.